Die Snookerweltmeisterschaft 1970 (offiziell: Player’s No. 6 World Snooker Championship) war ein Snookerturnier im Jahr 1970. Das Finale wurde vom 6. April bis zum 11. April in der Victoria Hall in London ausgetragen. Die Snookerweltmeisterschaft 1970 wurde von der Tabakfirma Player No. 6 gesponsert.
Der Titelverteidiger John Spencer schied im Halbfinale gegen den Waliser Ray Reardon aus, der zum ersten Mal eine Weltmeisterschaft gewann. Reardon besiegte im Finale John Pulman mit 37:33.

Hauptrunde

Weblinks 
 Snookerweltmeisterschaft 1970 bei CueTracker (englisch)

Einzelnachweise 

1970
Weltmeisterschaft
Billardturnier in London